Лжец — человек, говорящий неправду. См. Ложь
 Лжец — роман Стивена Фрая
 Лжец! — научно-фантастический рассказ Айзека Азимова.
 Лжец, лжец — фильм режиссёра Тома Шедьяка c Джимом Керри в главной роли

См. также 

 Лжеца парадокс